Svjetsko prvenstvo u odbojci za žene održavaju se od 1952. godine, kada je domaćin i prvi svjetski prvak bio SSSR. Do sada je održano sedamnaest prvenstava dok je osamnaesto svjetsko prvenstvo u tijeku. Najuspješnija reprezentacija je Rusija zajedno sa Sovjetskom ženskom odbojkaškom reprezentacijom s osvojenih sedam zlatnih odličja.

Trenutne svjetske prvakinje su predstavnice Srbije koje su u Japanu 2018. godine osvojile svoju prvu zlatnu medalju.

Svjetska prvenstva u odbojci za žene

Tablica medalja 
<center>
{| class="wikitable"
!
!Država
| align="center" bgcolor="gold" | Zlato
| align="center" bgcolor="silver" | Srebro
| align="center" bgcolor="cc9966" | Bronca
!Ukupno
|-
|1.
| Rusija ( SSSR)
|<center>7
|<center>2
|<center>4
|<center>13
|-
|2.
| Japan
|<center>3
|<center>3
|<center>1
|<center>7
|-
|3.
| Kuba
|<center>3
|<center>1
|<center>0
|<center>4
|-
|4.
| Kina
|<center>2
|<center>3
|<center>1
|<center>6
|-
|5.
| SAD
|<center>1
|<center>2
|<center>2
|<center>5
|-
|6.
| Italija
|<center>1
|<center>1
|<center>0
|<center>1
|-
|7.
| Srbija
|<center>1
|<center>0
|<center>1
|<center>2
|-
|8.
| Brazil
|<center>0
|<center>3
|<center>1
|<center>4
|-
|9.
| Poljska
|<center>0
|<center>1
|<center>2
|<center>3
|-
|10.
| Peru
|<center>0
|<center>1
|<center>1
|<center>2
|-
|11.
| Rumunjska
|<center>0
|<center>1
|<center>0
|<center>1
|-
| rowspan="2" |12.
| Češka ( Čehoslovačka)
|<center>0
|<center>0
|<center>2
|<center>2
|-
| Južna Koreja
|<center>0
|<center>0
|<center>2
|<center>2
|-
|14.
| Sjeverna Koreja
|<center>0
|<center>0
|<center>1
|1
|-
! colspan="2" |Ukupno
!18
!18
!18
!54
|}

Izvori

Vanjske poveznice 

 FIVB službena stranica

 Žene